Коскудук — название населённых пунктов в Казахстане

 Коскудук — село в Алтынсаринском районе Костанайской области.
 Коскудук — село в Щербактинском районе Павлодарской области, упразднено в 2017 г.

Другое
 Коскудук — поселение эпохи энеолита на полуострове Мангышлак в 7 километрах на север от города Актау (Мангистауская область).